Qaradawi ist der Familienname folgender Personen:

 Ilham Al-Qaradawi (* 1959), katarische Hochschullehrerin
 Yusuf al-Qaradawi (1926–2022), islamischer Rechtsgelehrter, Multifunktionär, Fernsehprediger und Autor